Farringdon (Hampshire), een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied East Hampshire, in het Engelse graafschap Hampshire.
Farringdon (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Islington, in de regio Groot-Londen.
Farringdon (metrostation), een station van National Rail en de metro van Londen aan de Metropolitan Line, Circle Line en Hammersmith & City Line.
Farringdon (Devon), een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied East Devon, in het Engelse graafschap Devon.